Trajanopolis ili Traianopolis (starogrčki Τραϊανούπολις "grad Trajana") može se odnositi na:

 Traianopolis (Frigija), grad u Frigiji Pakatijani
 Traianopolis (Trakija), grad u Zapadnoj Trakiji

Literatura 
 Marin Buovac: Antroponimi, hagionimi i teonimi u djelu Alberta Fortisa “Put po Dalmaciji“ / Anthroponyms, hagionyms and theonyms in the work of Alberto Fortis “Travel into Dalmatia“, u: Zagora između stočarsko-ratarske tradicije te procesa litoralizacije i globalizacije, Zadar – Zagreb – Split, 2011.

Povezani članci 
 Augusta Traiana